Jméno Karel Kouba má více nositelů:

 Karel Kouba (architekt), architekt a malíř (1929–1996)
 Karel Kouba (ekonom), ekonom (1927–2013)
 Karel Kouba (literární kritik), literární kritik
 Karel Kouba (motocyklový závodník), motocyklový závodník